Pittsford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pittsford Township (Iowa)
 Pittsford Township (Michigan)